Централізація — багатозначний термін.
 Централізація — в ієрархічній системі така реорганізація процесів, при якій частина процесів перекладається на більш високий (ближче до кореня) рівень ієрархії; відповідно, при децентралізації — на більш низький (далі від кореня) рівень.
 Централізація — в політології — зосередження частки державної влади в якомусь центрі. Наприклад, частина державної влади (повноваження і відповідальність за їх використання) делегується від регіонів центральному уряду.
 Централізація — в теорії передачі даних — виділення сервера в мережі (децентралізація — створення таких умов, щоб потреба в сервері відпала, і учасники мережі володіли одним рангом). Як приклад можна розглянути популярні інтернет-чати, деякі з яких відповідають принципу централізації (вимагають виділення окремого сервера, на якому зберігається інформація про поточні процеси в чаті і який організовує обмін даними з клієнтами), а деякі — децентралізації (сервера немає, інформація про поточні процесах в чаті зберігається розподіленою на машинах клієнтів і передається, як правило, широкомовними повідомленнями).